

Patronyme 

 Arthur-Augustus Zimmerman (1869-1936), cycliste américain ;
 Christian Noël de Zimmerman (1730-1813), général de brigade français ;
 Derrick Zimmerman (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Don Zimmerman (1952-), monteur américain ;
 Elwood Curtin Zimmerman (1912-2004), entomologiste américain ;
 George Zimmerman (1983-), américain accusé du meurtre de Trayvon Martin en 2012 et innocenté en 2013 ;
 John Zimmerman (1973-), patineur artistique américain ;
 Joel Zimmerman (1981-), artiste de musique électronique ;
 Krystian Zimerman (1956-), pianiste polonais ;
 Pierre-Joseph-Guillaume Zimmerman (1785-1853), pianiste, pédagogue et compositeur français ;
 Rebecca Zimmerman (1990-), rameuse canadienne ;
 Robert Zimmerman (1941-), vrai nom de Bob Dylan ;
 Ron Zimmerman (1958-2022), scénariste, acteur et producteur américain ;
 Roy Zimmerman (1918-1997), joueur de football américain ; 
 Roy Zimmerman (1957-), chanteur, humoriste, compositeur et guitariste américain ; 
 Scott Zimmerman (1980-), joueur franco-anglais de rugby à XV ;
 Suzanne Zimmerman (1925-2021), nageuse américaine ;
 Tucker Zimmerman (1941-), auteur-compositeur et interprète américain.

Personnage de fiction 
Zimmerman est un nom de fiction notamment porté par :
 Lewis Zimmerman, personnage de l'univers de Star Trek.

Toponyme 

 Zimmerman, ville américaine du Minnesota.